Blue Hole steht für:

 Blue Hole, Öffnung im Dach eines Küstensaumriffes
 Blue Hole (Ägypten), Tauchplatz im Roten Meer
 Blue Hole (Gozo) bei San Lawrenz auf Gozo, Malta
 Dean’s Blue Hole vor Long Island, Bahamas
 Great Blue Hole vor der Küste von Belize

Blue Hole ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Blue Hole (Desha County, Arkansas)
 Blue Hole (Lafayette County, Arkansas)
 Blue Hole (Lee County, Arkansas)
 Blue Hole (Monroe County, Arkansas)
 Blue Hole (Prairie County, Arkansas)
 Blue Hole (Woodruff County, Arkansas)
 Blue Hole (Florida)
 Blue Hole (Illinois)
 Blue Hole (Indiana)
 Blue Hole (Kalifornien)
 Blue Hole (Red River Parish, Louisiana)
 Blue Hole (Tensas Parish, Grand Gulf, Louisiana)
 Blue Hole (Tensas Parish, Newellton, Louisiana)
 Blue Hole (Adams County, Mississippi)
 Blue Hole (Desha County, Mississippi)
 Blue Hole (Humphreys County, Mississippi)
 Blue Hole (Issaquena County, Mississippi)
 Blue Hole (Jefferson County, Mississippi)
 Blue Hole (Madison County, Mississippi)
 Blue Hole (Quitman County, Mississippi)
 Blue Hole (Tunica County, Mississippi)
 Blue Hole (Warren County, Mississippi)
 Blue Hole (Washington County, Mississippi)
 Blue Hole (Crawford County, Missouri)
 Blue Hole (Iron County, Missouri)
 Blue Hole (McDonald County, Missouri)
 Blue Hole (Oregon County, Missouri)
 Blue Hole (Ripley County, Missouri)
 Blue Hole (New Jersey)
 Blue Hole (Guadalupe County, New Mexico)
 Blue Hole (Quay County, New Mexico)
 Blue Hole (Erie County, Ohio)
 Blue Hole (Greene County, Ohio)
 Blue Hole (Pennsylvania)
 Blue Hole (South Carolina)
 Blue Hole (Marion County, Tennessee)
 Blue Hole (Moore County, Tennessee)
 Blue Hole (Edwards County, Texas)
 Blue Hole (Hardin County, Texas)
 Blue Hole (Jeff Davis County, Texas)
 Blue Hole (Mason County, Texas)
 Blue Hole (Real County, Texas)

Siehe auch:
 Blue Hole Lake
 Big Blue Hole